Vůjtek (alternative Schreibweise: Vujtek) ist der Familienname folgender Personen: